Velika nagrada Nemčije 2008 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 20. junija 2008 na dirkališču Hockenheimring.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:15,218
|1:14,603
|1:15,666
|1
|-
!2
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:14,921
|1:14,747
|1:15,859
|2
|-
!3
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:15,476
|1:14,855
|1:16,143
|3
|-
!4
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:15,560
|1:15,122
|1:16,191
|4
|-
!5
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:15,917
|1:14,943
|1:16,385
|5
|-
!6
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:15,201
|1:14,949
|1:16,389
|6
|-
!7
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:15,985
|1:15,109
|1:16,521
|7
|-
!8
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:15,900
|1:15,481
|1:17,014
|8
|-
!9
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:15,532
|1:15,420
|1:17,244
|9
|-
!10
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:15,975
|1:15,338
|1:17,503
|10
|-
!11
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:15,560
|1:15,508
|
|11
|-
!12
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:15,596
|1:15,581
|
|12
|-
!13
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:15,863
|1:15,633
|
|13
|-
!14
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:15,993
|1:15,701
|
|14
|-
!15
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:15,927
|1:15,858
|
|15
|-
!16
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:16,083
|
|
|16
|-
!17
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:16,189
|
|
|17
|-
!18
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:16,246
|
|
|18
|-
!19
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:16,657
|
|
|19
|-
!20
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:16,963
|
|
|20
|}

Dirka 

|-
! 1
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 67
| 1:31:20,874
| 1
| 10
|-
! 2
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 67
| + 5,586 s
| 17
| 8
|-
! 3
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 67
| + 9,339 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 67
| + 9,825 s
| 12
| 5
|-
! 5
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 67
| + 12,411 s
| 3
| 4
|-
! 6
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 67
| + 14,403 s
| 6
| 3
|-
! 7
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 67
| + 22,682 s
| 7
| 2
|-
! 8
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 67
| + 33,299 s
| 9
| 1
|-
! 9
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 67
| + 37,158 s
| 4
|
|-
! 10
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 67
| + 37,625 s
| 13
|
|-
! 11
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 67
| + 38,600 s
| 5
|
|-
! 12
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 67
| + 39,111 s
| 15
|
|-
! 13
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 67
| + 54,971 s
| 10
|
|-
! 14
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 67
| + 1:00,003
| 16
|
|-
! 15
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 67
| + 1:09,488
| 19
|
|-
! 16
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 67
| + 1:24,093
| 20
|
|-
! 17
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 66
| +1 krog
| 14
|
|-
! Ods
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 50
| Trčenje
| 18
|
|-
! Ods
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 40
| Motor
| 8
|
|-
! Ods
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 35
| Vzmetenje
| 11
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Lewis Hamilton 54 (1-18, 22-37, 39-50, 60-67), Felipe Massa 3 (19-20, 38), Heikki Kovalainen 1 (21), Nick Heidfeld 3 (51-53), Nelson Piquet Jr. 6 (54-59)
 Prvič po dirki za Veliko nagrado Belgije v  sta bila na stopničkah dva brazilska dirkača.
 Prve stopničke: Nelson Piquet Jr.

Formula 1 sezona 2008
2008